Porché est un nom de famille porté notamment par :
Alfred Porché (1876-1964), magistrat et haut fonctionnaire français ;
François Porché (1877-1944), écrivain français ;
Wladimir Porché (1910-1984), dirigeant de télévision française.